

Geografia
 Doui Thabet – comune dell'Algeria, situato nella provincia di Saida

Persone
 Alaa Thabet (1965) – giornalista egiziano
 Tarek Thabet (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore tunisino